Okręty US Navy o nazwie USS  "Atlas":

Pierwszy "Atlas" nosił tę nazwę przez prawie miesiąc. Został przemianowany na "Nahant". Był monitorem, który został sprzedany w 1904.
Drugi "Atlas" (SP-2171) był niemieckim szkunerem zajętym przez służby celne w San Francisco w 1917.
Trzeci "Atlas" (ARL-7) był okrętem remontowym typu Achelous. W służbie (z przerwami) w latach 1943 - 1956.

Atlas